Kroonland is een gebied in verschillende landen:

 Kroonland (Australië)
 Kroonland (Canada)
 Kroonland (Nieuw-Zeeland)
 Kroonland (Oostenrijk)
 Kroonland (Verenigd Koninkrijk)

zie ook:
 kroondomein